Winkelcentrum Zuidplein, een winkelcentrum in Rotterdam
Zuidplein (metrostation), een Rotterdams metro- en busstation
Zuidplein (Amsterdam), een Amsterdams plein